Секвоя може да се отнася за:

 Биология
 Секвоя – род дървета от семейство Кипарисови (Sequoia);
 Секвоя – вид дървета от семейство Кипарисови (Sequoia sempervirens);
 Гигантска секвоя – вид дървета от семейство Кипарисови (Sequoiadendron giganteum).

 Места
 Секвоя – национален парк в САЩ;
 Секвоя – окръг в САЩ, щат Оклахома;
 Секвоя – улица в кв. Бояна, София.

 Други
 Секвоя – Sequoyah, вожд на индианското племе чероки;
 Секвоя – Sequoia-Blue Gene/Q, американски суперкомпютър.